Юхан-Улаф Косс (, родился 29 октября 1968) — норвежский конькобежец.

Четырёхкратный олимпийский чемпион (1992—1500 м, 1994—1500, 5000 и 10 000 м), серебряный призёр Олимпийских Игр 1992 г. на дистанции 10 000 м, трёхкратный чемпион мира (1990, 1991, 1994) и чемпион Европы (1991) в классическом многоборье.

Лучший спортсмен года в Норвегии в 1994 году. Посол доброй воли ЮНИСЕФ.

Результаты выступлений 

в скобках указаны результаты на отдельных дистанциях в порядке забегов (500, 5000, 1500, 10 000 м)

С 1990 по 1994 годы одержал 23 победы на этапах Кубка мира: 8 раз на дистанции 1500 м, 12 раз на дистанции 5000 м и 3 раза на 10 000 м. В 1990 и 1991 годах становился обладателем Кубка мира на дистанции 1500 м, в 1991-м и 1994-м в зачете 5000/10000 м.

Рекорды мира 
За спортивную карьеру установил 10 мировых рекордов.

Примечания

Ссылки 
 Юхан Улаф Косс на сайте МОК 
 Косс в Олимпийской базе sports-reference.com 

Конькобежцы Норвегии
Олимпийские чемпионы по конькобежному спорту
Олимпийские чемпионы от Норвегии
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1992 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1994 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1992 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 1992 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 1994 года
Абсолютные чемпионы мира по конькобежному спорту
Чемпионы Европы по конькобежному спорту
Конькобежцы по алфавиту
Члены Международного олимпийского комитета
Послы доброй воли ЮНИСЕФ
Почётные доктора Брюссельского свободного университета (нидерландскоязычного)